Studie steht für:

 Entwurf für eine künstlerische Arbeit, siehe Skizze
 Studie (Schach), Form der Schachkomposition

wissenschaftlich, als Kurzform:
 Studie, Erforschung eines Untersuchungsgegenstandes, siehe Wissenschaftliche Publikation
 Fallstudie, Unterrichtsmethode oder sozialwissenschaftliche Forschungsmethode
 Feldstudie, systematische Beobachtung unter natürlichen Bedingungen
 Laborstudie, Testen einer Arbeitshypothese mithilfe Laborexperimenten
 klinische Studie, Erhebungsform in der evidenzbasierten Medizin und klinischen Forschung

Siehe auch:
 Studie I (Stockhausen), Studie II (Stockhausen) (Musikkompositionen)
 Designstudie (Konzeptstudie)
 Metastudie (Begriffsklärung)